Никола Чобановић је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1963. || Дани || Скитница
|-
| 1966. || Повратак || /
|-
| 1968. || Балада о кондуктерки (кратки филм)|| /
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци